Sint-Waltrudiskerk (Bergen)
 Sint-Waltrudiskerk (Herentals)